El Torneig de Marsella 2021, conegut oficialment com a Open 13 Provence 2021, és una competició tennística sobre pista dura dins les sèries 250 de l'ATP. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 de març del 2021 al Palais des Sports de Marsella, França.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021